5-й чемпионат Польши проходил с 22 июля по 11 августа 1946 года в Сопоте.

В соревновании приняли участие 22 шахматиста. Из участников довоенных чемпионатов в турнир попал только К. Макарчик (многие ведущие польские шахматисты 1930-х гг. эмигрировали или погибли в годы войны).

Турнир прошел в напряженной борьбе. Никто из участников не потерпел менее трех поражений. Победителем турнира стал Б. Слива, на пол-очка опередивший Я. Гадалиньского. К. Плятер и И. Гринфельд разделили 3—4 места, бронзовая медаль досталась Плятеру. В борьбе за медали участвовали также Ч. Блащак и самый бескомпромиссный (не считая проигравшего все партии М. Балицкого) участник турнира Н. Боровский. Они уступили Плятеру и Гринфельду всего пол-очка.

Таблица

Ссылки 
 V Szachowe Mistrzostwa Polski Sopot 1946
 5. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1946 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам